Germanes de Sant Joan Baptista, congregació religiosa femenina de dret pontifici.
 Eremites de Sant Joan Baptista, religioses de vots solemnes membres de l'orde monàstic fundat en 1730 per Giovanna Battista Solimani.